Miyu puede hacer referencia a:
 Miyu, personaje ficticio del videojuego Star Fox.
 Vampire Princess Miyu, manga de Narumi Kakinouchi.
 El nombre común de la planta '''''Zea mays.